Ponte - obra de engenharia construídas a fim de estabelecer comunicação entre dois pontos separados por algum acidente geográfico

Esportes
 Associação Atlética Ponte Preta, clube brasileiro

Biologia e saúde
 Ponte (sistema nervoso) - uma estrutura do tronco encefálico
 Ponte de safena - procedimento cirúrgico realizado no sistema cardíaco
 Prótese dentária ou prótese dentária - em odontologia, uma prótese destinada a substituir a falta de um ou mais dentes

Geografia
 Ponte (Guimarães) - freguesia do concelho de Guimarães, Portugal
 Ponte (Vila Verde) - freguesia do concelho de Vila Verde, Portugal
 Ponte (Rego) - localidade na freguesia de Rego, Portugal
 Ponte (Itália) - comuna italiana da província de Benevento

Música
 Ponte (música) - seção ou interlúdio que liga duas partes de uma canção
 Ponte (instrumento musical) - parte dos instrumentos musicais que transmite as vibrações das cordas para uma caixa de ressonância

Náutica
 Ponte de comando ou simplesmente ponte - compartimento de um navio a partir do qual o mesmo é comandado

Química
 Ponte de hidrogénio ou simplesmente ponte - ligação química na qual um átomo de hidrogênio liga dois outros átomos fazendo uma ponte entre eles

Mídia
 Ponte (site de jornalismo)

Ver também 

Ponte
Desambiguações de topônimos